Az öttusa a nyári olimpiai játékokon először 1912-ben, Stockholmban szerepelt, és azóta mindig része az olimpiai programnak, 2000-től a nők számára is kiírják a versenyt.

Kilenc aranyérmével Magyarország és Svédország magasan a legsikeresebbnek számít a sportágban.

Összesített éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint
A 2016-os olimpiával bezárólag 58 különböző lobogó alatt indult versenyző a játékok során. Közülük mindössze 1 nemzet (nem számolva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország 20 alkalommal indított versenyzőt, akik összesen 9 olimpiai bajnoki címet szereztek.

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Öttusa